Lösel bzw. Loesel ist der Familienname folgender Personen (Sortierung nach Geburtsjahr):

 Johann Loesel (1390–1460), Großprior des deutschen Johanniterordens
 Johannes Loesel (1607–1655), deutscher Arzt und Botaniker
 Franz Lösel (1883–1951), österreichischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Eva-Maria Preiswerk-Lösel (* 1944), Schweizer Kunsthistorikerin und Museumsleiterin 
 Friedrich Lösel (* 1945), deutscher Psychologe und Kriminologe
 Manuel Lösel (* 1965), deutscher Schulleiter und Staatssekretär
 Michael Lösel (* 1957), deutscher Schriftsteller, Vortragskünstler, Herausgeber und Komponist 
 Christian Lösel (* 1974), deutscher Politiker (CSU), Oberbürgermeister von Ingolstadt
 Andreas Lösel (* 1983), deutscher Schwimmsportler

Siehe auch:
 Lösel-Altar